Rosulabryum är ett släkte av bladmossor. Rosulabryum ingår i familjen Bryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rosulabryum